Severní velitelství může odkazovat k jednomu z následujících vojenských velitelství:

 Severní velitelství (Austrálie)
 Severní velitelství (Indie)
 Severní velitelství (Izrael)
 Severní velitelství (Spojené království)
 Severní velitelství (Spojené státy americké)